Buried Alive steht für:

 Buried Alive (Album), Livealbum der Band Änglagård (1996)
Buried Alive (Performance), eine Performance-Reihe der Gruppe monochrom
 Titel mehrerer Filme, siehe Buried Alive – Lebendig begraben
 Trapped: Buried Alive, Originaltitel von Wettlauf mit dem weißen Tod, US-amerikanischer Fernsehfilm (2002)